Nabuchodonozor – biblijny odpowiednik akadyjskiego imienia Nabu-kudurrī-uṣur, noszonego przez kilku władców babilońskich. Zapis biblijny, zamiast oryginalnego, stosowany jest tradycyjnie w polskich i zagranicznych opracowaniach naukowych. W języku polskim występuje także w formach: Nebukadnezar i Nebukadneccar/Nebukadreccar.

Władcy babilońscy o imieniu Nabuchodonozor (Nabu-kudurrī-uṣur):
 Nabuchodonozor I – władca babiloński
 Nabuchodonozor II – władca babiloński, znany z Biblii
 Nabuchodonozor III – wł. Naditabira, samozwańczy król Babilonii w 522 p.n.e.
 Nabuchodonozor IV – wł. Araka, syn Haldity, samozwańczy król Babilonii w 521 p.n.e.

Zobacz też 

 Nabucco – opera Giuseppe Verdiego
 Nabuchodonozor – fikcyjny statek z trylogii Matrix
 Nabuchodonozor – 15-litrowa butelka wina